Eparchia Mississaugi
 Egzarchat apostolski Kanady (syryjski)